

Geografia 
 Oco  – un comune spagnolo

 Oco, Ávila – un comune spagnolo

Sigle 
 Oort cloud objects  – oggetti della Nube di Oort

Codici 
 oco – codice ISO 639-3 della lingua cornica antica

Storia 
 Oco – nome originale di Dario II di Persia
 Oco – nome originale di Artaserse III di Persia secondo Eusebio di Cesarea
 Oco – figlio di Dario III di Persia